Lista hrabstw w stanie Dakota Południowa obejmuje 66 jednostek administracyjnych.

Przypisy 

 
Dakota Południowa